Bown (motorfietsmerk), Brits historisch motorfietsmerk
 Bown (Somaliland), dorp in Somaliland/Somalië